Барсболдия  (, названа в честь Ринчена Барсболда) — род растительноядных утконосых динозавров подотряда орнитопод, обитавший в конце мелового периода на территории современной Монголии. Описан по находкам из Нэмэгэтской свиты (аймак Умнеговь).

История обнаружения и классификации 
В 1970 году, в ходе совместной польско-монгольской палеонтологической экспедиции, в позднемеловых песчаных отложениях Нэмэгэтской формации в аймаке Умнеговь были обнаружены останки утконосого динозавра, представленные неполным скелетом без черепа. В 1972 году они были классифицированы как принадлежащие Saurolophus angustirostris. Однако в 1981 году при сравнении экземпляра с другими известными останками зауролофов польские палеонтологи Осмольская и Марыаньская пришли к выводу, что имеют дело с новым, до того момента не описанным родом гадрозавров. Гребень на крестце и сравнительно длинные поперечные отростки позвонков (см. Внешний вид), нехарактерные для зауролофов, позволили исследовательницам отнести этот новый род к подсемейству ламбеозаврин.

Осмольская и Марыаньская дали экземпляру родовое название Barsboldia в честь своего монгольского коллеги Ринчена Барсболда. Барсболдия стала первым представителем ламбеозаврин, обнаруженным в нэмэгэтских отложениях.

В 2011 году была опубликована статья, ставящая под сомнение выводы Осмольской и Марыаньской в отношении места барсболдии в систематике утконосых динозавров. Автор статьи, Альберт Прието-Маркес, на основании исследования подвздошной кости и крестцового гребня барсболдии, заключил, что этот род не относится к ламбеозавринам, а представляет собой базальный род зауролофов. В случае, если заключения Прието-Маркеса верны, это расширяет список азиатских зауролофин, который в настоящее время является коротким относительно списка азиатских ламбеозаврин.

Внешний вид 
 
До настоящего времени найден единственный неполный скелет барсболдии, представленный неполным позвоночником, включающим спинные и крестцовые позвоночные отростки, левой подвздошной костью, фрагментами левой и правой лобковых костей, шестью или семью рёбрами, фрагментами большеберцовой и малоберцовой костей и несколькими костями ступней и пальцев.

Найденные останки позволяют воссоздать внешний облик барсболдии как крупного гадрозаврида (длиной до 12—14 метров), с высоким гребнем вдоль спины, в особенности в её крестцовой части. Позвоночные отростки барсболдии превышают в длину 1 метр, что относительно размеров тела уступает только аналогичным показателям у вида Hypacrosaurus altispinus. Отростки утолщаются к концу, придавая им внешнее сходство с дубинками.

Поскольку череп барсболдии не обнаружен, любые предположения о том, как выглядела её голова, лишены оснований, однако характерным для гардозаврид является наличие сотен постоянно сменяющихся зубов, приспособленных для перетирания грубой растительной пищи, а для ламбеозаврин (в случае, если верной является классификация, предложенная Осмольской и Марыаньской) также пустотелый гребень на голове, в который переходит носовая полость.

Примечания

Литература 
 

Гадрозавриды
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1981 году
Динозавры мелового периода